Thorarchaeota är ett fylum av arkéer inom riket Proteoarchaeota och överfylumet Asgard.
Thorarchaeota beskrevs av Kiley W. Seitz, Cassandre S. Lazar, Kai-Uwe Hinrichs, Andreas P. Teske och Brett J. Baker år 2016. Likt de andra fylumen i överfylumet Asgard är Thorarchaeota namngivet efter en asagud, i detta fall Tor. Beskrivningen av Thorarchaeota gjordes efter att tre medlemmar av fylumet hittades genom metagenom-sekvensering av sediment från mynningsviken till White Oak River, North Carolina, USA.

Fylogeni 
Släktskapet är fortfarande omdebatterat, men nedan följer det nuvarande föreslagna släktskapet med andra arkéer och eukaryoter.

Referenser 

Arkéer